

Lokalizacje w Polsce 
 Sokole – wieś w województwie podkarpackim, w powiecie bieszczadzkim, w gminie Ustrzyki Dolne
 Sokole – wieś w województwie podlaskim, w powiecie białostockim, w gminie Michałowo 
 Sokole – wieś w województwie pomorskim, w powiecie człuchowskim, w gminie Czarne 
 Sokole – mała osada kaszubska w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie człuchowskim, w gminie Człuchów

Lokalizacje na Ukrainie 
 Sokole – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie buskim

Zobacz też 
 Sokole Pole
 Sokole-Kuźnica
 Sokóle